VM i curling 2012 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i curling 2012 (mænd)
 VM i curling 2012 (kvinder)